Charles Morris é o nome das seguintes personalidades:

Charles Morris (militar) - oficial da marinha dos Estados Unidos da América.
Charles Morris (pugilista)
Charles Morris (fotógrafo)
Charles Morris (político) - político britânico
Charles Morris, Barão Morris de Grasmere (1898-1990), professor de Filosofia Britânico
Charles Morris (escritor) (1833-1922)
Charles W. Morris (1901-1979), semioticista dos Estados Unidos da América.
Desambiguação